Csehország
Radvanice, település a Přerovi_járásban
Radvanice, település a Trutnovi_járásban